Il XXXIII Campionato mondiale di baseball si tenne tra il 21 luglio e il 2 agosto 1998 in Italia, nelle sedi di Bologna, Firenze, Grosseto, Milano, Messina, Modena, Nettuno, Palermo, Parma, Rimini e Vicenza.
Fu vinto da  per la ventunesima volta e registrò il miglior risultato di sempre per l', semifinalista e quarta assoluta alla fine della competizione.

Classifica finale

Risultati

Primo turno

Gruppo A 

G : giocate, V : vinte, P : perse, PF : punti fatti, PS : punti subiti, % : percentuale di vittoria.

Gruppo B 

G : giocate, V : vinte, P : perse, PF : punti fatti, PS : punti subiti, % : percentuale di vittoria.

Fase finale

Torneo di consolazione

Note

Collegamenti esterni 
  Risultati sul sito dell'IBAF
 

Baseball nel 1998
Campionato mondiale di baseball